Rejon domaniwski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu mikołajowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1940, ma powierzchnię 1500 km². Siedzibą władz rejonu jest Domaniwka.

Na terenie rejonu znajdują się 1 osiedlowa rada i 12 silskich rad, obejmujących w sumie 82 wsie.

Miejscowości rejonu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 domaniwska administracja